La Nationalliga A 1964/65 fue la 68.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF
 ceroacero

1965
Fútbol en 1964
Fútbol en 1965
Suiza en 1964
Suiza en 1965